Paola Frassinetti ist der Name folgender Personen:

 Paola Frassinetti (1809–1882), italienische Ordensschwester, siehe Paula Frassinetti
* Paola Frassinetti (Politikerin) (* 1956), italienische Politikerin